Джильбе́рто Понтеко́рво (, более известен как Джи́лло Понтеко́рво (), 19 ноября 1919 — 12 октября 2006) — итальянский кинорежиссёр, сценарист и общественный деятель-коммунист.

Режиссёр политических фильмов «Капо» (антифашистский, о концлагере), «Битва за Алжир» (антиколониальный, о борьбе Фронта национального освобождения), «Кеймада» (о восстании чёрных рабов на карибском острове), «Операция „Чудовище“» (о борьбе ЭТА с франкистским режимом). Обладатель многих национальных и международных премий, в том числе «Золотого льва», дважды был номинирован на «Оскар».

Биография 

Родился в Пизе в богатой еврейской семье. Его родители — Массимо и Мария Понтекорво — были одними из самых состоятельных членов еврейской общины города (Массимо Понтекорво вместе с братьями управлял основанной их отцом Пеллегрино Понтекорво сетью текстильных фабрик). Брат физика Бруно Понтекорво и генетика Гвидо Понтекорво.

В 1941—1956 годах был членом Итальянской компартии, которую покинул после подавления венгерского восстания, оставшись марксистом.

Сын Марко Понтекорво — оператор, режиссёр, сценарист.

Избранная фильмография 

 1957 — Большая голубая дорога
 1959 — Капо
 1966 — Битва за Алжир
 1969 — Кеймада
 1979 — Операция «Чудовище»

Примечания

Ссылки 

Кинорежиссёры XX века
Кинорежиссёры XXI века
Лауреаты премии «Серебряная лента» за лучшую режиссуру
Члены Итальянской коммунистической партии
Коммунисты Италии
Революционеры Италии
Марксисты
Антиколониалисты